Перилай () — древнегреческое имя.

 Перилай — сын Икария, брат Пенелопы.
 Перилай — сын царя лелегов Анкея и Самии, дочери бога реки Меандра.
 Перилай — троянец, убитый Неоптолемом.
 Перилай — скульптор, по преданию, создавший быка Фаларида.
 Перилай — сын Антипатра.
  — военачальник Антигона I.